Leeb ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Leeb (1913–2008), österreichischer General der Infanterie
 Anton Josef Leeb (1769–1837), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wien
 Bernhard Leeb (* 1966), deutscher Mathematiker
 Brad Leeb (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Emil Leeb (1881–1969), deutscher General der Artillerie
 Floridus Leeb (1731–1799) österreichischer Geistlicher, Propst von Klosterneuburg
 Greg Leeb (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Hermann Leeb (* 1938), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU)
 Isabella Leeb (* 1967), österreichische Baumeisterin und Politikerin (ÖVP)

 Julia Leeb (* 1980), deutsche Fotojournalistin
 Klaus Leeb (* 1942), österreichischer Informatiker und Mathematiker
 Leonhard Leeb (* 1962), österreichischer Musiker
 Leopold Leeb SVD (* 1967), österreichischer Philosoph, Theologe, Sinologe und Hochschullehrer
 Magda Leeb (* 1976), österreichische Kabarettistin
 Olli Leeb (1919–2017), deutsche Autorin und Verlegerin 
 Robert Leeb (1688–1755), österreichischer Zisterzienser
 Rolf Leeb (1924–1986), deutscher Fußballspieler
 Root Leeb (* 1955), deutsche Schriftstellerin, Malerin und Illustratorin

 Susanne Leeb (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Thomas Leeb (* 1977), österreichischer Gitarrist 
 Thomas Leeb (Gastronom), deutscher Unternehmer und Autor 
 Tom Leeb (* 1989), französischer Singer-Songwriter
 Tosso Leeb (* 1967), deutscher Agrarwissenschaftler
 Wilhelm Ritter von Leeb (1876–1956), deutscher Generalfeldmarschall

Siehe auch:
 Leb
 Lieb, Familienname